

Patronymes 
Chevtsov (masculin ; ) ou Chevtsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Lioudmila Chevtsova (1934-), athlète soviétique spécialiste du 800 mètres
 Natalia Chevtsova (1974-), athlète russe spécialiste du 400 mètres
 Oleg Chevtsov (1971-), joueur de hockey sur glace russe 
 Anastasia Shevtsova, danseuse et actrice russe
Lioubov Chevtsova (1924-1943), partisane soviétique

Patronyme russe